

Bairros brasileiros
Vila União (Campinas)
Vila União (Deodápolis)
Vila União (Fortaleza)
Vila União (Ponte Rasa)

Veja também
União

Desambiguações de topônimos